VEF est un sigle qui désigne :
 Valsts Elektrotehniskā Fabrika, une entreprise lettonne
 Valeur d'encombrement du Fourrage dans la consommation animale

VEF est un code qui désigne :
 Bolivar vénézuélien, la monnaie vénézuélienne de 2008 à 2018 selon la norme ISO 4217 (voir liste des codes des monnaies)

Voir aussi 
 VEF Riga, un club letton de basket-ball